El apellido Korda puede referirse a:

 Petr Korda, extenista profesional checo.
 Alexander Korda, director y productor de cine británico.
 Alberto Korda, fotógrafo cubano.
 Sebastian Korda, tenista profesional estadounidense.